Příjmení Cruz (španělsky "kříž") nosí více významných osobností:

 André Cruz (* 1968), brazilský fotbalista
 Catalina Cruzová (* 1979), americká pornoherečka
 Celia Cruzová (1925–2003), kubánská zpěvačka
 Heidi Cruzová (* 1972), americká investiční manažerka
 Joaquim Cruz (* 1963), brazilský atlet, běžec
 José da Cruz Policarpo (1936–2014), portugalský kardinál
 Juana Inés de la Cruz (1651–1695), mexická básnířka
 Julio Ricardo Cruz (* 1974), argentinský fotbalista
 Marí Cruz Díazová (* 1969), španělská atletka
 Mónica Cruzová (* 1977), španělská herečka a tanečnice flamenca
 Oceano da Cruz (* 1962), portugalský fotbalista
 Orlando Cruz (* 1981), portorický boxer
 Oswaldo Cruz (1872–1917), brazilský lékař
 Penélope Cruzová (* 1974), španělská herečka
 Roque Santa Cruz (* 1981), paraguayský fotbalista
 Taio Cruz (* 1983), britský zpěvák
 Ted Cruz (* 1970), americký politik
 Wendy Cruz (* 1976), dominikánský cyklista
 Wilson Cruz (* 1973), portorický herec

viz též
 Santa Cruz

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení